Дойна Алдя-Теодорович — молдовська співачка
 Іон Алдя-Теодорович — молдавський поет, композитор і співак